

Patronymie 

 Bertha Elizabeth Stringer Lee (1869-1939), peintre américaine,
 C. Vivian Stringer (né en 1948), entraîneur de basket ball américain,
 Howard Stringer (né en 1942), homme d'affaires américain,
 Peter Stringer (né en 1977), joueur de rugby irlandais,
 Vincent Dion Stringer (né en 1965), chanteur d'opéra américain.

Autres 
 Stringer, film américain de 1999,
 The Stringer, film russo-britannique de 1998,
 Stringer, un métier dans une agence de presse.

Voir aussi